Di seguito una lista di asteroidi dal numero 279001 al 280000 con data di scoperta e scopritore.

279001-279100 

|-
| 279001 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279002 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279003 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279004 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279005 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279006 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279007 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279008 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279009 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279010 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279011 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279012 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279013 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279014 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279015 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279016 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279017 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279018 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279019 - ||  || 30 ottobre 2008 || CSS
|-
| 279020 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279021 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279022 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279023 - ||  || 25 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 279024 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279025 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 279026 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279027 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279028 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 279029 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 279030 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 279031 - ||  || 31 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 279032 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279033 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279034 - ||  || 4 novembre 2008 || Muler, G.
|-
| 279035 Mara ||  || 7 novembre 2008 || Muler, G.
|-
| 279036 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279037 Utezimmer ||  || 8 novembre 2008 || Schwab, E.
|-
| 279038 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279039 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279040 - ||  || 1 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279041 - ||  || 2 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279042 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279043 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279044 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279045 - ||  || 3 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279046 - ||  || 4 novembre 2008 || CSS
|-
| 279047 - ||  || 4 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279048 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279049 - ||  || 7 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279050 - ||  || 7 novembre 2008 || CSS
|-
| 279051 - ||  || 9 novembre 2008 || OAM
|-
| 279052 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279053 - ||  || 3 novembre 2008 || CSS
|-
| 279054 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279055 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279056 - || 2008 WY || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279057 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279058 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279059 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279060 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279061 - ||  || 18 novembre 2008 || OAM
|-
| 279062 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279063 - ||  || 18 novembre 2008 || OAM
|-
| 279064 - ||  || 18 novembre 2008 || OAM
|-
| 279065 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279066 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279067 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279068 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279069 - ||  || 20 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279070 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279071 - ||  || 19 novembre 2008 || CSS
|-
| 279072 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279073 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279074 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279075 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279076 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279077 - ||  || 21 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279078 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279079 - ||  || 24 novembre 2008 || Kugel, F.
|-
| 279080 - ||  || 19 novembre 2008 || CSS
|-
| 279081 - ||  || 24 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 279082 - ||  || 25 novembre 2008 || OAM
|-
| 279083 - ||  || 25 novembre 2008 || OAM
|-
| 279084 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279085 - ||  || 28 novembre 2008 || OAM
|-
| 279086 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279087 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279088 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279089 - ||  || 24 novembre 2008 || CSS
|-
| 279090 - ||  || 19 novembre 2008 || Tucker, R. A.
|-
| 279091 - ||  || 13 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 279092 - ||  || 26 novembre 2008 || OAM
|-
| 279093 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279094 - ||  || 30 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 279095 - ||  || 30 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 279096 - ||  || 6 dicembre 2008 || Birtwhistle, P.
|-
| 279097 - ||  || 1 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279098 - ||  || 1 dicembre 2008 || CSS
|-
| 279099 - ||  || 26 dicembre 2008 || Kugel, F.
|-
| 279100 - ||  || 25 dicembre 2008 || Bickel, W.
|}

279101-279200 

|-
| 279101 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279102 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279103 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279104 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279105 - ||  || 1 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279106 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 279107 - ||  || 3 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 279108 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 279109 - ||  || 28 gennaio 2009 || CSS
|-
| 279110 - ||  || 4 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 279111 - ||  || 18 marzo 2009 || CSS
|-
| 279112 - ||  || 16 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 279113 - ||  || 23 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 279114 - ||  || 23 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 279115 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279116 - || 2009 JK || 2 maggio 2009 || OAM
|-
| 279117 - ||  || 26 maggio 2009 || Lowe, A.
|-
| 279118 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 279119 Khamatova ||  || 19 luglio 2009 || Kryachko, T. V.
|-
| 279120 - ||  || 26 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 279121 - ||  || 27 luglio 2009 || OAM
|-
| 279122 - ||  || 27 luglio 2009 || CSS
|-
| 279123 - ||  || 12 agosto 2009 || LINEAR
|-
| 279124 - ||  || 15 agosto 2009 || OAM
|-
| 279125 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 279126 - ||  || 15 agosto 2009 || OAM
|-
| 279127 - ||  || 16 agosto 2009 || OAM
|-
| 279128 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 279129 - ||  || 21 agosto 2009 || OAM
|-
| 279130 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 279131 - ||  || 21 agosto 2009 || Hug, G.
|-
| 279132 - ||  || 27 agosto 2009 || OAM
|-
| 279133 - ||  || 29 agosto 2009 || CSS
|-
| 279134 - ||  || 10 settembre 2009 || CSS
|-
| 279135 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279136 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279137 - ||  || 13 settembre 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 279138 - ||  || 13 settembre 2009 || OAM
|-
| 279139 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279140 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279141 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279142 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279143 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279144 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 279145 - ||  || 20 settembre 2009 || LINEAR
|-
| 279146 - ||  || 17 settembre 2009 || Kugel, F.
|-
| 279147 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279148 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279149 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279150 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279151 - ||  || 17 settembre 2009 || OAM
|-
| 279152 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279153 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279154 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279155 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279156 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279157 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279158 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279159 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279160 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279161 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279162 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279163 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279164 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279165 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279166 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279167 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279168 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279169 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279170 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279171 - ||  || 24 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279172 - ||  || 18 settembre 2009 || CSS
|-
| 279173 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 279174 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279175 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279176 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279177 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279178 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279179 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279180 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279181 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279182 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 279183 - ||  || 24 settembre 2009 || CSS
|-
| 279184 - ||  || 27 settembre 2009 || CSS
|-
| 279185 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279186 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279187 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279188 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279189 - ||  || 22 settembre 2009 || OAM
|-
| 279190 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279191 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279192 - ||  || 13 ottobre 2009 || Lowe, A.
|-
| 279193 - ||  || 10 ottobre 2009 || OAM
|-
| 279194 - ||  || 10 ottobre 2009 || OAM
|-
| 279195 - ||  || 9 ottobre 2009 || LINEAR
|-
| 279196 - ||  || 11 ottobre 2009 || OAM
|-
| 279197 - ||  || 10 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 279198 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 279199 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279200 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|}

279201-279300 

|-
| 279201 - ||  || 2 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279202 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279203 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279204 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 279205 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279206 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279207 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279208 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279209 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279210 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 279211 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279212 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279213 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279214 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279215 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279216 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279217 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279218 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279219 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279220 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279221 - ||  || 25 ottobre 2009 || Levin, K.
|-
| 279222 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279223 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 279224 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279225 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279226 Demisroussos ||  || 24 ottobre 2009 || Kryachko, T. V.
|-
| 279227 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279228 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279229 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279230 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279231 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279232 - ||  || 26 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279233 - ||  || 27 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279234 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279235 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279236 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279237 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279238 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 279239 - ||  || 25 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279240 - || 2009 VV || 8 novembre 2009 || Mayhill
|-
| 279241 - ||  || 8 novembre 2009 || CSS
|-
| 279242 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279243 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 279244 - ||  || 11 novembre 2009 || Kugel, F.
|-
| 279245 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279246 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279247 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279248 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279249 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279250 - ||  || 8 novembre 2009 || CSS
|-
| 279251 - ||  || 12 novembre 2009 || Dellinger, J., Eastman, M.
|-
| 279252 - ||  || 14 novembre 2009 || Fratev, F.
|-
| 279253 - ||  || 11 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 279254 - ||  || 9 novembre 2009 || CSS
|-
| 279255 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279256 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279257 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279258 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279259 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279260 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279261 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 279262 - ||  || 11 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279263 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279264 - ||  || 9 novembre 2009 || CSS
|-
| 279265 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279266 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279267 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279268 - ||  || 9 novembre 2009 || CSS
|-
| 279269 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279270 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279271 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279272 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279273 - ||  || 17 novembre 2009 || Hobart, J.
|-
| 279274 Shurpakov ||  || 19 novembre 2009 || Nevski, V.
|-
| 279275 - ||  || 18 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 279276 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279277 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279278 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279279 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279280 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279281 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279282 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279283 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279284 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279285 - ||  || 17 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 279286 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279287 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279288 - ||  || 18 novembre 2009 || OAM
|-
| 279289 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279290 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279291 - ||  || 20 novembre 2009 || OAM
|-
| 279292 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279293 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279294 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279295 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279296 - ||  || 18 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279297 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279298 - ||  || 19 novembre 2009 || CSS
|-
| 279299 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279300 - ||  || 23 novembre 2009 || Spacewatch
|}

279301-279400 

|-
| 279301 - ||  || 23 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279302 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279303 - ||  || 24 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279304 - ||  || 24 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279305 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279306 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279307 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279308 - ||  || 20 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279309 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 279310 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279311 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279312 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279313 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279314 - ||  || 16 novembre 2009 || LINEAR
|-
| 279315 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279316 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279317 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mayhill
|-
| 279318 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279319 - ||  || 14 dicembre 2009 || Lowe, A.
|-
| 279320 - ||  || 16 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279321 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279322 - ||  || 13 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279323 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279324 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279325 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279326 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279327 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279328 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279329 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279330 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279331 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279332 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279333 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279334 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279335 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279336 - || 2009 YL || 17 dicembre 2009 || Teamo, N.
|-
| 279337 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279338 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279339 - ||  || 18 dicembre 2009 || Teamo, N.
|-
| 279340 - ||  || 17 dicembre 2009 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 279341 - ||  || 16 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279342 - ||  || 16 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279343 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279344 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279345 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279346 - ||  || 25 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279347 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 279348 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279349 - ||  || 7 gennaio 2010 || BATTeRS
|-
| 279350 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279351 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279352 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279353 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279354 - ||  || 7 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279355 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279356 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279357 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279358 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279359 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279360 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279361 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279362 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279363 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279364 - ||  || 13 gennaio 2010 || Hawkeye
|-
| 279365 - ||  || 10 gennaio 2010 || LINEAR
|-
| 279366 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 279367 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 279368 - ||  || 13 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279369 - ||  || 15 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279370 - ||  || 15 gennaio 2010 || CSS
|-
| 279371 - ||  || 10 gennaio 2010 || LINEAR
|-
| 279372 - ||  || 13 gennaio 2010 || BATTeRS
|-
| 279373 - ||  || 13 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279374 - ||  || 13 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279375 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 279376 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 279377 Lechmankiewicz ||  || 7 febbraio 2010 || Astronomical Research Observatory
|-
| 279378 - ||  || 5 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 279379 - ||  || 7 febbraio 2010 || OAM
|-
| 279380 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279381 - ||  || 6 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279382 - ||  || 5 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279383 - ||  || 14 febbraio 2010 || LINEAR
|-
| 279384 - ||  || 14 febbraio 2010 || LINEAR
|-
| 279385 - ||  || 9 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279386 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279387 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279388 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279389 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279390 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279391 - ||  || 14 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279392 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279393 - ||  || 5 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279394 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 279395 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 279396 - ||  || 17 febbraio 2010 || LINEAR
|-
| 279397 Dombeck ||  || 16 febbraio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 279398 - ||  || 4 marzo 2010 || Kugel, F.
|-
| 279399 - ||  || 5 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279400 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

279401-279500 

|-
| 279401 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279402 - ||  || 5 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279403 - ||  || 13 marzo 2010 || Kugel, F.
|-
| 279404 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279405 - ||  || 13 marzo 2010 || CSS
|-
| 279406 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279407 - ||  || 14 marzo 2010 || OAM
|-
| 279408 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279409 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 279410 McCallon ||  || 1 marzo 2010 || WISE
|-
| 279411 - ||  || 16 marzo 2010 || Casulli, V. S.
|-
| 279412 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279413 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279414 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 279415 - ||  || 4 aprile 2010 || Jarnac
|-
| 279416 - ||  || 1 aprile 2010 || WISE
|-
| 279417 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 279418 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279419 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 279420 - ||  || 7 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279421 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279422 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 279423 - ||  || 19 aprile 2010 || WISE
|-
| 279424 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279425 - ||  || 30 maggio 2010 || WISE
|-
| 279426 - ||  || 16 giugno 2010 || WISE
|-
| 279427 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279428 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 279429 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 279430 - ||  || 9 novembre 2005 || CSS
|-
| 279431 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 279432 - ||  || 11 luglio 2010 || WISE
|-
| 279433 - ||  || 14 luglio 2010 || WISE
|-
| 279434 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 279435 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279436 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 279437 - ||  || 16 luglio 2010 || WISE
|-
| 279438 - ||  || 18 luglio 2010 || WISE
|-
| 279439 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279440 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 279441 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 279442 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 279443 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 279444 - ||  || 30 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279445 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 279446 - ||  || 22 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 279447 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 279448 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 279449 - ||  || 7 settembre 2010 || OAM
|-
| 279450 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279451 - ||  || 11 settembre 2010 || OAM
|-
| 279452 - ||  || 6 settembre 2010 || OAM
|-
| 279453 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279454 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279455 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 279456 - ||  || 13 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 279457 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 279458 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 279459 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 279460 - ||  || 16 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279461 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 279462 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 279463 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 279464 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279465 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279466 - ||  || 26 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279467 - ||  || 10 febbraio 1996 || Spacewatch
|-
| 279468 - ||  || 21 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 279469 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 279470 - ||  || 7 ottobre 2010 || CSS
|-
| 279471 - ||  || 13 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 279472 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279473 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279474 - ||  || 3 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 279475 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 279476 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 279477 - ||  || 20 giugno 2005 || NEAT
|-
| 279478 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279479 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279480 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279481 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 279482 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279483 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279484 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 279485 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 279486 - ||  || 15 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279487 - ||  || 1 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279488 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279489 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 279490 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 279491 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 279492 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279493 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 279494 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279495 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 279496 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279497 - ||  || 24 ottobre 2005 || Boattini, A.
|-
| 279498 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 279499 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279500 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

279501-279600 

|-
| 279501 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 279502 - ||  || 9 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279503 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279504 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 279505 - ||  || 24 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 279506 - ||  || 24 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279507 - ||  || 4 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 279508 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 279509 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 279510 - ||  || 9 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279511 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 279512 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 279513 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 279514 - ||  || 31 maggio 2003 || Buie, M. W.
|-
| 279515 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279516 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 279517 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279518 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 279519 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279520 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 279521 - ||  || 14 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 279522 - ||  || 6 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 279523 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279524 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 279525 - ||  || 24 ottobre 2005 || Boattini, A.
|-
| 279526 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 279527 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 279528 - ||  || 18 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 279529 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279530 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 279531 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279532 - ||  || 14 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 279533 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 279534 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279535 - ||  || 27 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 279536 - || 2011 CV || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 279537 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279538 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 279539 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279540 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 279541 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 279542 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279543 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279544 - ||  || 19 giugno 1998 || ODAS
|-
| 279545 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 279546 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279547 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 279548 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279549 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 279550 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279551 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 279552 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279553 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279554 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279555 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279556 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279557 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 279558 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 279559 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 279560 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279561 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279562 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 279563 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 279564 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 279565 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 279566 - ||  || 27 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 279567 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 279568 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279569 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279570 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 279571 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 279572 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279573 - ||  || 28 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 279574 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279575 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279576 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279577 - ||  || 24 ottobre 1981 || Bus, S. J.
|-
| 279578 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 279579 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279580 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 279581 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279582 - ||  || 2 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279583 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279584 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 279585 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 279586 - || 2011 EE || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 279587 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279588 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 279589 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 279590 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 279591 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279592 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 279593 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 279594 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 279595 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 279596 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 279597 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 279598 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 279599 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 279600 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|}

279601-279700 

|-
| 279601 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 279602 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 279603 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 279604 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279605 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279606 - ||  || 22 luglio 2001 || Pravec, P., Šarounová, L.
|-
| 279607 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 279608 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 279609 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 279610 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 279611 - ||  || 26 aprile 2000 || Sárneczky, K.
|-
| 279612 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279613 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 279614 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 279615 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 279616 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 279617 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 279618 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 279619 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 279620 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 279621 - ||  || 23 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 279622 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 279623 - ||  || 31 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 279624 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279625 - ||  || 16 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279626 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 279627 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 279628 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 279629 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 279630 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279631 - ||  || 3 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 279632 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279633 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 279634 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 279635 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 279636 - ||  || 22 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 279637 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 279638 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 279639 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 279640 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 279641 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279642 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279643 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279644 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279645 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 279646 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279647 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279648 - || 2011 FR || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 279649 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 279650 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279651 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 279652 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 279653 - ||  || 24 marzo 2004 || Bickel, W.
|-
| 279654 - ||  || 11 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 279655 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 279656 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 279657 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279658 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279659 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 279660 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 279661 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279662 - ||  || 10 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 279663 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279664 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279665 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279666 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 279667 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279668 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279669 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 279670 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279671 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279672 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 279673 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279674 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279675 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 279676 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 279677 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279678 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279679 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 279680 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 279681 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 279682 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279683 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 279684 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279685 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 279686 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 279687 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 279688 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 279689 - ||  || 9 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279690 - ||  || 11 marzo 2007 || CSS
|-
| 279691 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279692 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279693 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 279694 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 279695 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279696 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279697 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 279698 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 279699 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 279700 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

279701-279800 

|-
| 279701 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 279702 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 279703 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 279704 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 279705 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 279706 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 279707 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279708 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 279709 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 279710 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 279711 - ||  || 22 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 279712 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 279713 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 279714 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279715 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279716 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 279717 - ||  || 9 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 279718 - || 1579 T-2 || 24 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279719 - || 5449 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279720 - || 5475 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279721 - || 1172 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279722 - || 5741 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 279723 Wittenberg ||  || 12 settembre 1991 || Börngen, F., Schmadel, L. D.
|-
| 279724 - ||  || 8 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 279725 - ||  || 26 febbraio 1993 || Spacewatch
|-
| 279726 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 279727 - || 1994 HH || 16 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 279728 - ||  || 27 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 279729 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 279730 - ||  || 24 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 279731 - ||  || 27 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 279732 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 279733 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 279734 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 279735 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 279736 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 279737 - ||  || 18 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 279738 - ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 279739 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 279740 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 279741 - ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 279742 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 279743 - ||  || 28 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 279744 - ||  || 24 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 279745 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 279746 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 279747 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 279748 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 279749 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 279750 - || 1998 SL || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 279751 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 279752 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 279753 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 279754 - ||  || 19 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 279755 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 279756 - ||  || 19 novembre 1998 || ODAS
|-
| 279757 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 279758 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 279759 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 279760 - ||  || 9 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 279761 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 279762 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 279763 - ||  || 6 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 279764 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 279765 - ||  || 5 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279766 - ||  || 6 settembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 279767 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 279768 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 279769 - ||  || 13 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279770 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 279771 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 279772 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279773 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279774 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279775 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279776 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279777 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279778 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279779 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279780 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279781 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 279782 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 279783 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279784 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 279785 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 279786 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279787 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279788 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 279789 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279790 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 279791 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 279792 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 279793 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 279794 - ||  || 3 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 279795 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 279796 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 279797 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 279798 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 279799 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 279800 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|}

279801-279900 

|-
| 279801 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 279802 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 279803 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 279804 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 279805 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 279806 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 279807 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 279808 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 279809 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279810 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279811 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279812 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279813 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 279814 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 279815 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 279816 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 279817 - ||  || 3 maggio 2000 || Kušnirák, P.
|-
| 279818 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 279819 - ||  || 31 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 279820 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 279821 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 279822 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 279823 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279824 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279825 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279826 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279827 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279828 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279829 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279830 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279831 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279832 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279833 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279834 - ||  || 19 settembre 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 279835 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279836 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279837 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279838 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 279839 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 279840 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 279841 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 279842 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 279843 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 279844 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 279845 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 279846 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 279847 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 279848 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 279849 - ||  || 21 dicembre 2000 || Hug, G.
|-
| 279850 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 279851 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 279852 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 279853 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 279854 - ||  || 14 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 279855 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 279856 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 279857 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 279858 - ||  || 19 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 279859 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 279860 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 279861 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 279862 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 279863 - || 2001 HH || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 279864 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 279865 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 279866 - ||  || 23 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 279867 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 279868 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 279869 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279870 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279871 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279872 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279873 - ||  || 27 luglio 2001 || Comba, P. G.
|-
| 279874 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279875 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 279876 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279877 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279878 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279879 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279880 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279881 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279882 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279883 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279884 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279885 - || 2001 QO || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279886 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279887 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279888 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279889 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279890 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279891 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279892 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279893 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279894 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 279895 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279896 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 279897 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279898 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279899 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279900 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|}

279901-280000 

|-
| 279901 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 279902 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 279903 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279904 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 279905 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 279906 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279907 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279908 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279909 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 279910 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279911 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 279912 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279913 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279914 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279915 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279916 - ||  || 11 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 279917 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279918 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279919 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279920 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279921 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 279922 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 279923 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279924 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279925 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279926 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 279927 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279928 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279929 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279930 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279931 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279932 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279933 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279934 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279935 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279936 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279937 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 279938 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279939 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279940 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279941 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279942 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279943 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279944 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279945 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279946 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279947 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279948 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279949 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279950 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279951 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279952 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279953 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279954 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279955 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279956 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279957 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279958 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279959 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279960 - ||  || 25 settembre 2001 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 279961 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279962 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279963 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279964 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 279965 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 279966 - ||  || 15 ottobre 2001 || Klet
|-
| 279967 - ||  || 12 ottobre 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 279968 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279969 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279970 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279971 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279972 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279973 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279974 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279975 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279976 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279977 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279978 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279979 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279980 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279981 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279982 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279983 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279984 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279985 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 279986 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279987 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 279988 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279989 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279990 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279991 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279992 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279993 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 279994 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 279995 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279996 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279997 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279998 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 279999 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 280000 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0279001